Гульдин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Гульдина.
 Гульдин, Лев Исаевич (1916—2003) — советский шахматист, мастер спорта СССР, инженер-связист.
 Гульдин, Пауль (имя при рождении Авваку́м Гу́льдин; 1577—1643) — швейцарский математик и астроном.

Гульдина 
 Гульдина, Евгения Исааковна (1905—1981) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.